Abbazia di San Giovanni a Vertemate – abbazia di Vertemate, Vertemate con Minoprio, provincia di Como
 Abbazia di San Giovanni in Venere – abbazia di Fossacesia
 Abbazia di San Giovanni – abbazia della Val Müstair, Svizzera
 Abbazia di San Giovanni – abbazia di Parma